Patis steht für:
 Fischsauce
 Patis (Minas Gerais), einen Ort in Minas Gerais, Brasilien
 Giorgos Patis (* 1983), griechischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Pattis